Эль-Кабако ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Франсия. Занимает площадь 47,35 км². Население — 290 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 65 км.

Покровителем города считается Дегольясион де Сан Хуан Баутиста (25 де агосто).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios
   Web oficial de El Cabaco
 El deporte de la bici en El Cabaco
 Comentarios diversos sobre El Cabaco
 El Cabaco. Nuestro contacto diario
 El día a día de El Cabaco

Муниципалитеты Саламанки